Pasi Päiviö Ikonen (* 30. Juni 1980 in Vihanti, Nordösterbotten) ist ein finnischer Orientierungsläufer.

Laufbahn 
Ikonen gewann bei den Junioren-Weltmeisterschaften 1999 im bulgarischen Warna die Goldmedaille mit der finnischen Staffel. Bei den Weltmeisterschaften der Damen und Herren 2001 im finnischen Tampere gewann Pasi Ikonen zwei Medaillen: Im Sprint über 2,6 Kilometer wurde Ikonen hinter dem Schweden Jimmy Birklin Zweiter. Über die Mitteldistanz (4,1 Kilometer und 15 Posten) wurde Ikonen vor den Norwegern Tore Sandvik und Jørgen Rostrup Sieger und gewann somit seine bisher einzige Goldmedaille bei Weltmeisterschaften. 2003 wurde er bei den Weltmeisterschaften in der Schweiz Vierter auf der Mittelstrecke. 2007 gewann er mit der finnischen Mannschaft Bronze im Staffelwettbewerb. Mit der finnischen Staffel war er bereits 2002 und 2004 Europameister geworden. Bei der Weltmeisterschaft 2011 im französischen Savoie belegte er auf der Langdistanz den zweiten Platz hinter Thierry Gueorgiou aus Frankreich.

Platzierungen 
Legende: WM = Weltmeisterschaften; EM = Europameisterschaften; WG = World Games; GWC = Gesamt-Weltcup; FM = Finnische Meisterschaften

Sonstiges 
Seit 2006 startet Ikonen für den Verein Vaajakosken Terä, davor für den in Oulu beheimateten Klub SK Pohjantähti. 1999 wurde Ikonen Zweiter bei der Jukola-Staffel, 2010 Dritter. Während seiner Karriere litt er unter Alkoholprobleme, an denen auch seine Beziehung zur Orientierungsläuferin Minna Kauppi scheiterte.

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Pasi Ikonen auf runners.worldofo.com

Einzelnachweise 

Orientierungsläufer (Finnland)
Weltmeister (Orientierungslauf)
Europameister (Orientierungslauf)
Finnischer Meister (Orientierungslauf)
Geboren 1980
Finne
Mann
Teilnehmer an den World Games (Finnland)